Карл Мазинг:
 Мазинг, Карл Иванович (, 1811—1878) — пастор лютеранской церкви Святого Михаила на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
 Мазинг, Карл Карлович (1849—1926) — русский математик, педагог, инженер. Один из основоположников системы технического образования в России.